Krokus kan syfta på:

 Krokussläktet – ett släkte av blommor
 Höstkrokus – flera arter av Inom familjen irisväxter
 Saffranskrokus – en art i familjen irisväxter
 Septemberkrokus – en växt inom krokussläktet och familjen irisväxter
 Snökrokus – en växt inom krokussläktet och familjen irisväxter
 Vårkrokus – en art inom krokussläktet och familjen irisväxter
 Krokus (musikgrupp) – en schweizisk musikgrupp
 Krokus (skulptur) –  en bronsskulptur av Tore Strindberg